Walram – imię męskie.

Imię to nosili m.in.:
 Walram I (zm. 1082), hrabia Limburgii
 Walram II (zm. 1139), książę Limburgii
 Walram IV (zm. 1279), książę Limburgii

Imiona męskie